Луганська сільська рада — орган місцевого самоврядування в різних регіонах України:

 Луганська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Луганська сільська рада — Донецька область, Мар'їнський район
 Луганська сільська рада — Кіровоградська область, Петрівський район